Hoyia sheldoni är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1890.  Hoyia sheldoni ingår i släktet Hoyia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
sheldoni